CTT steht für:
 CTT Correios de Portugal (ursprünglich: Correios, Telégrafos e Telefones), portugiesisches Postunternehmen
 CTT Correios de Macau, Macauisches Postunternehmen der ehemaligen portugiesischen Kolonie
 Cervélo TestTeam (UCI-Code), ehemaliges Schweizer Radsportteam
 Classical test theory, Klassische Testtheorie in der Psychometrie
 Columbia TriStar Television, heute Sony Pictures Television, ehemaliges US-amerikanisches Fernsehstudio
 ConcurTaskTree, eine Methode zur Analyse und Modellierung von Arbeitsabläufen in der Mensch-Computer-Interaktion
 Containerterminal Tollerort, eine Anlage der Hamburger Hafen und Logistik AG
 cusanus trägergesellschaft trier, ein kirchliches Gesundheitsunternehmen, bis 2009 Caritas Trägergesellschaft Trier
 Custom Air Transport (IATA-Code), US-amerikanischen Frachtfluggesellschaft 
 Cycling Time Trials, britischer Zeitfahr-Radsportverband
 Le Castellet Airport (IATA-Code), Flughafen von Le Castellet (Var), Arrondissement Toulon, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich

CT&T steht für:
 CT&T, südkoreanischer Hersteller von elektrisch angetriebenen Leichtfahrzeugen und Golfcaddys

ctt steht für:
 Wayanad Chetti (ISO-639-3-Code), unklassifizierte süddravidische Sprache im Distrikt Wayanad, Kerala, Indien

Abkürzung